Szalony Koń (ang. Crazy Horse) – wódz indiański
 Crazy Horse – grupa rockowa towarzysząca Neilowi Youngowi
 Crazy Horse – kabaret w Paryżu

Zobacz też 
 Szalony Koń (ujednoznacznienie)